Der Begriff Pilcomayo bezeichnet:

 einen südamerikanischen Fluss, siehe Río Pilcomayo
 ein Departamento in der argentinischen Provinz Formosa, siehe Departamento Pilcomayo
 einen argentinischen Nationalpark, siehe Nationalpark Río Pilcomayo
 ein apostolisches Vikariat, siehe Apostolisches Vikariat Pilcomayo 
 eine 1864 gebaute peruanische Korvette, siehe Pilcomayo (Korvette)
 Pilcomayo (Huancayo), Stadt in der Provinz Huancayo in Peru
 Distrikt Pilcomayo, Distrikt in der Provinz Huancayo in Peru